SpursEngine — микропроцессор, разработанный компанией Toshiba, позиционируемый в первую очередь как медиа-ориентированный сопроцессор, спроектированный для обработки 3D-графики и видео в потребительской электронике, такой как, например, телевизионные приставки и компьютеры. Процессор SpursEngine также известен как Четырехъядерный HD процессор.

SpursEngine — потоковый процессор, основанный на четырёх Synergistic Processing Elements (SPE), использующихся в процессорах Cell, которые в свою очередь используются, например, в приставках Sony PlayStation 3. Эти обрабатывающие элементы обладают аппаратными кодеками H.264 и MPEG-2 и управляются независимым процессором, связь с которым осуществляется по шине PCIe (в отличие от процессора Cell, который обладал встроенным CPU (PPE выполнял схожую функцию).

Для обеспечения оптимального взаимодействия между источником и SpursEngine Toshiba встроила примитивное проприетарное 32-битное ядро управления. SpursEngine использует выделенную XDR DRAM память в качестве рабочей.

SpursEngine предназначены для работы на значительно меньших частотах, чем Cell, кроме того, Toshiba оптимизировала ещё и схемы цепей SPE для уменьшения размера на 30 %. В результате чип стал потреблять 10-20 Вт электроэнергии.

SpursEngine открыт для разработчиков через драйверы, в настоящее время разрабатываемых для операционных систем Windows и Linux.

Реализация 
В апреле 2008 Toshiba начала поставки образцов SpursEngine SE1000. SpursEngine обладает четырьмя SPU и функционирует на частоте 1.5 ГГц, достигая 48 Гфлопс, 12 Гфлопс на каждый SPU. Карта подключается к разъему 1x PCI Express и обладает 128 Мб XDR DRAM с пропускной способностью 12.8 Гб/с.
 Leadtek объявила о выпуске WinFast PxVC1100, видеоускорителя с интерфейсом PCIe на основе платформы SE1000.

Toshiba использовала процессоры SpursEngine в собственных ноутбуках серии Qosmio, моделях F50, G50 и G55, выпущенных в третьем квартале 2008, а также в G60, выпущенном в третьем квартале 2009.

См. также 
 Cell (архитектура)

Дополнительные источники 
 Toshiba разработает процессор для обработки изображения высокой четкости
 Toshiba starts sample shipping of SpursEngine™ SE1000 high-performance stream processor — Toshiba.co.jp
 Toshiba начала отгрузку потоковых процессоров SpursEngine SE1000
 How Far has Cell DNA been Passed On? Interview with Toshiba SpursEngine Developer, Nikkei Business Publications
 New Toshiba SpursEngine based on CELL, I4U News
 Toshiba’s Demos SpursEngine-Equipped Qosmio, Uses Cell Broadband Engine Technology, Gizmodo.com
 Cell Users Group — SpursEngine
 Cell-based GPU zaps laptop batteries, admits Toshiba — The Register
 Видеокарты на базе GPU от Toshiba готовы к бою
 Дата релиза первой видеокарты на базе SpursEngine
 Toshiba начала поставки образцов SpursEngine SE1000 — ускорителя обработки видео на базе Cell / BE

Конечные решения на процессоре SpursEngine:
 Canopus Firecoder Blu
 Leadtek представила WinFast PxVC1100 — производительную карту для работы с графикой на процессоре Toshiba SpursEngine
 Leadtek WinFast PxVC1100 | Тест и обзор | THG.RU
 LeadTek начинает продажи внешнего HD-процессора на базе SpursEngine
 Leadtek устанавливает четыре чипа SpursEngine на одну плату

Архитектура Cell BE